РОУИ «Торат Хаим» (Москва) () — высшее еврейское духовное религиозное заведение в Подмосковье. «Торат Хаим» была основана в 1989 году рабби Моше Соловейчиком из Цюриха, Швейцария, для того, чтобы заполнить пробел в традиционном еврейском образовании, возникший в результате антирелигиозной политики Советского Союза. В настоящее время «Торат Хаим» располагается вблизи поселков Поповка и Хрипань Раменского района Московской области.

История 

РОУИ «Торат Хаим» возникла в 1989 году благодаря усилиям учредительного совета раввинов Швейцарии во главе с рабби Моше Соловейчиком. Ради этой цели в Москву из Израиля прибыли раввин Александр Айзенштат вместе с лидером российских религиозных евреев раввином Ицхаком Зильбером, заложившие фундамент «Торат Хаим». Сначала был создан центр изучения Торы в Москве, на базе которого в дальнейшем была основана «Торат Хаим». В 1990 году «Торат Хаим» переехала в район станции Валентиновка Московской области, с 1992 по 2002 годы — в посёлке Удельная, и, начиная с 2002 года — располагается в деревне Хрипань Раменского района Московской области.

Среди первых раввинов ешивы — р. Александр Айзенштат, р. Давид Крюгер, р. Яков Сакаван, р. Элиягу Тавгер, р. Цви Патлас, р. Шимон Познер, р. Моше Лебель, ставший в дальнейшем руководителем. Впоследствии к числу раввинов присоединились также р. Гершон Мирович и р. Александр Хаят, которые впоследствии вышли из состава раввинов ешивы. В настоящее время в раввинский состав вошли р. Элияу Нахман Вугенфирер и р. Моше Аксельрод.

Система изучения 
Основной изучаемый материал — Талмуд . В «Торат Хаим» придерживаются традиционной еврейской системы изучения, которая построена на сочетании самостоятельного изучения материала с лекциями преподавателей. Среди раввинов — видные знатоки Торы и Талмуда из Израиля, США и Европы. Так же есть возможность продолжить изучение в лучших ешивах Израиля и США. Периодически «Торат Хаим» организовывает семинары, а также лекционные программы для студентов вузов России и стран бывшего СНГ. А также «Торат Хаим» периодически посещают известные раввины — рав. Моше Шапиро, рав. Едидия Менат, рав. Звулун Шварцман.

Выпускники иешивы 
За двадцать лет существования «Торат Хаим» через неё прошли сотни парней. Сейчас они возглавляют важные образовательные проекты в России и во всём мире, руководят еврейскими общинами и преподают в самых разных учебных заведениях мира. На базе «Торат Хаим», в Москве, были построены центр изучения Торы «Биркат Ицхак», образовательная программа «Хеврута», а также центр изучения еврейской традиции для девушек «Биркат Ицхак».

Ссылки 
 Официальный сайт Торат Хаим
 Новый логотип — Торат Хаим
 Рав Мойше Лебель о Ешиве «Торат Хаим»
 Рав Мойше Шапира в гостях у «Торат Хаим»
 Рав Айзенштадт о ешиве Торат Хаим в Москве
 Внесение Свитка Торы в ешиве «Торат Хаим»
 Ешива «Торат Хаим» Москва

Иешивы России
Образование в Московской области